Песча́ная ака́ция, аммоде́ндрон, коян-суек () — род растений семейства , включающий от двух до семи видов. Листопадные кустарники или небольшие деревья, произрастающие в странах Средней Азии, Казахстане, Иране, на северо-западе Китая.

Ботаническое описание 
Высота от 0,5 до 8 м.

Листья перистые с шелковистым опушением, заканчиваются колючкой. Цветут в апреле, цветки в кистях, мелкие, тёмно-фиолетовые.

Бобы сжатые, крылатые, нераскрывающиеся, 1—2-семенные, поспевают в июне.

Значение и применение

Медонос 
Наибольшее количество нектара у песчаной акации выделяется с 11 до 13 часов при 25—28° и относительной влажности 50—30%. Содержание сахара в нектара колеблется в течение дня от 20 до 40%. По показаниям контрольного улья, максимальное количество мёда за день достигало 2 кг 800 г.  В условиях Узбекистана цветки за сезон выделяют до 25 кг нектара на гектар. За период цветения в контрольном улье прибавляется до 10 кг мёда.

Прочее 
Скотом поедается плохо и кормовое значение имеют только в бескормицу. Пригодно для закрепления песков. Имеют декоративное значение.

Корни песчаной акации традиционно применялись местным населением для окраски шерсти в жёлтый цвет.

Древесина используется как топливо, пригодна для токарных изделий.

Таксономия 
, Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 2: 523 . 1825.

Название рода образовано от слов Ammos — «песок» и dendron — «дерево», то есть „песчаное дерево“.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 5 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мотыльковые
Флора Азии
Декоративные кустарники
Красильные растения
Псаммофиты